Labidochromis (лабідохроміс) — рід риб родини цихлові, налічує 18 видів. Прісноводні риби, ендеміки озера Малаві (Східна Африка), багато з них є популярними акваріумними рибами.

Види 
 Labidochromis caeruleus Fryer 1956
 Labidochromis chisumulae Lewis 1982
 Labidochromis flavigulis Lewis 1982
 Labidochromis freibergi Johnson 1974
 Labidochromis gigas Lewis 1982
 Labidochromis heterodon Lewis 1982
 Labidochromis ianthinus Lewis 1982
 Labidochromis lividus Lewis 1982
 Labidochromis maculicauda Lewis 1982
 Labidochromis mathotho Burgess & Axelrod 1976
 Labidochromis mbenjii Lewis 1982
 Labidochromis mylodon Lewis 1982
 Labidochromis pallidus Lewis 1982
 Labidochromis shiranus Lewis 1982
 Labidochromis strigatus Lewis 1982
 Labidochromis textilis Oliver 1975
 Labidochromis vellicans Trewavas 1935
 Labidochromis zebroides Lewis 1982

Переглянуті (старі) назви 
 Labidochromis fryeri Oliver in Davies 1973 — немає в наявності, не властиві риси
 Labidochromis joanjohnsonae Johnson 1974 див. Melanochromis joanjohnsonae (Johnson 1974)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
 
Роди риб